À la télévision, Ghost Squad a été le titre de :
  (titre anglais), une série télévisée dont la première saison a été diffusée en 1961, produite par ITC Entertainment ;
 Ghost Squad ( en version originale anglaise), une série télévisée en huit épisodes diffusée en 2005 et produite par Company Pictures pour .

En jeu vidéo, Ghost Squad est le titre de :
 Ghost Squad, un jeu vidéo d’arcade sorti en 2004 et développé par Sega, suivi une année plus tard de Ghost Squad : Version A ;
 Ghost Squad Evolution, une série de petits jeux se jouant au pistolet optique, sortie en 2007.